Хейджа́н:
 Хейджан (приток Ини) — река в Охотском районе Хабаровского края, приток реки Иня.
 Хейджан (метеостанция) — метеостанция в Охотском районе Хабаровского края.